Trânsito
 Tráfego de Centrais de Atendimento
 Tráfego interzonal
 Tráfego web